Агенор — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Агенор — финикийский царь.
 Агенор (сын Антенора).
 Агенор (царь Аргоса).
 Агенор — один из сыновей Амфиона и Ниобы.
 Агенор — отец Превгена.
 Агенор — один из сыновей Египта.
 Агенор (сын Плеврона) — сын Плеврона.
 Агенор — сын Фегея.
 Агенор — сын Фестия.
 Агенор — имя двух женихов Пенелопы. См. Мифы островов Ионического моря.
 Агенор — троянец, отец Эхекла.
 Агенор — участник похода против Фив, брат Тага.

Другое 
 (1873) Агенор — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа, в 60° позади планеты.